Sezon 2011/2012 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozpoczął się 25 listopada 2011 w fińskiej Ruce, zaś ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 10 marca 2012 w norweskim Oslo. 21 konkursów tego cyklu zostało rozegranych techniką Gundersena. Odbył się również 1 konkurs drużynowy, 2 sprinty drużynowe oraz 2 innowacyjne konkursy "Penalty Race". Zaplanowano także specjalne zawody finałowe z dwoma skokami i biegiem na 15 km, jednak z powodu warunków pogodowych rozegrano tylko jedną serię skoków, a długość biegu skrócono do 10 km. Kraje, w których odbyły się konkursy PŚ to Finlandia, Norwegia, Austria, Niemcy, Francja, Włochy, Kazachstan oraz Czechy.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje 
Stan na 10 marca 2012 r.

Starty Polaków

Linki zewnętrzne 
 Program zawodów na stronie FIS 
 Klasyfikacja generalna

Przypisy 

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
Sezon 2011/2012 w kombinacji norweskiej